Хуліа́н Сімо́н Сесме́ро (; , Вільяканьяс, Толедо, Іспанія) — іспанський мотогонщик, учасник чемпіонату світу шосейно-кільцевих мотогонок серії MotoGP. Чемпіон світу у класі 125сс (2009). У сезоні 2016 року виступає у класі Moto2 за команду «QMMF Racing Team» під номером 60.

Статистика виступів у MotoGP

Джерела 
 Профіль  на офіційному сайті MotoGP 

Іспанські мотогонщики
Іспанські чемпіони світу
Мотогонщики чемпіонату світу в класі 250cc
Мотогонщики чемпіонату світу в класі Moto2